Балканци — топоним в Болгарии:
 Балканци (Великотырновская область);
 Балканци (Добричская область).